Кзыл-Тан ( — «Красная Заря») — посёлок на правобережной, Нагорной стороне Зеленодольского района Республики Татарстан. Входит в состав Нижнеураспугинского сельского поселения.

Расположение 
Расположен у истока реки Секерки, левого притока Свияги, на склонах оврага Баты-Иман-Тыбы, на границе с Чувашией. Через посёлок проходит железнодорожная линия Зелёный Дол — Канаш.

История 
Основан в 1930-х годах. С момента образования находился в Нурлатском районе Татарской АССР. С 1 февраля 1963 года — в Зеленодольском районе. Появление посёлка связано с находящейся неподалёку железнодорожной станцией Тюрлема.

Комментарии

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Зеленодольского района